Getxo är en ort i Spanien.   Den ligger i provinsen Bizkaia och regionen Baskien, i den norra delen av landet,  km norr om huvudstaden Madrid. Getxo ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Getxo är platt åt nordost, men åt sydväst är den kuperad. Havet är nära Getxo åt nordväst. Den högsta punkten i närheten är Nerbioi / Nervión,  meter över havet,  km söder om Getxo. Runt Getxo är det tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Närmaste större samhälle är Bilbao,  km sydost om Getxo. Omgivningarna runt Getxo är en mosaik av jordbruksmark och naturlig växtlighet. 

Klimatet i området är tempererat. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är december, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är januari, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är augusti, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Orter i Baskien